Partido Liberal Democrático (PLD) es el nombre de los siguientes partidos políticos:

Partido Liberal Democrático (Chile, 1893-1932) (o partido balmacedista 1893-1932).
Freie Demokratische Partei (FDP, el Partido Liberal Democrático alemán).
Partido Liberal Democrático (Japón)
Partido Liberal-Demócrata de Rusia
Partido Liberal Democrático (Australia)
Partido Liberal Democrático de Moldavia